

Codici 
 CEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Eleuthera (Bahamas)
 cel – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per la lingue celtiche

Informatica 
 Cel – linguaggio di programmazione

Mineralogia 
 Cel – abbreviazione di celadonite

Mitologia 

 Cel – divinità etrusca della terra

Università italiana 
 CEL, Collaboratore ed esperto linguistico – Mediatore linguistico e culturale generalmente madrelingua, specializzato nella glottodidattica e nel supporto alla didattica delle lingue moderne in ambito universitario

Altro 
 Cel – rodovetro, tecnica usata nell'animazione

Note